Митрополит Николай (, в миру Николае Младин, ; 18 декабря 1914 — 1 июня 1986) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Сибиуский, митрополит Трансильванский (1967—1981). До епископства был многолетним профессором Богословского института в Сибиу (1943—1967).

Биография 
Родился 18 декабря 1914 года в Абруде, жудец Алба, в семье шахтёра. Окончил начальную школу в Петрошани.

В 1925—1932 года учился в государственном лицее города Петрошани. После этого поступил в богословский институт в Ораде. Также учился на богословских факультетах в Кишинёве (один год) и Бухаресте (два года), получил в 1938 году степень лиценциата богословия. В 1939 году был рукоположен в сан диакона.

В 1941—1943 годы специализировался на факультетах католической и протестантской богословии в Вене. В 1943 году, вернувшись в Румынию, стал экстраординарным профессором в духовной академии «Андреянэ» в Сибиу. В 1946 году на богословском факультете в Бухаресте защитил диссертацию «Христос — наша жизнь. Аскеза и мистика апостола Павла».

В 1947 году стал ординарным профессором на кафедре нравственного богословия в Духовной академии «Андреянэ», ставшей с 1948 года Университетским богословским институтом, на котором он работал до 1967 года. В 1969 году удостоен honoris causa звания доктора протестантского Теологического института в Клуже.

В 1947 году в монастыре Сымбэта-де-Сус был на праздник успения был пострижен в монашество. 15 августа 1949 года был рукоположен в сан иеромонаха. В 1958 году был возведён в сан протосинкелла. В 1963 году был возведён в сан архимандрита.

Он опубликовал десятки статей по нравственному богословию, особенно в журнале «Mitropolia Ardealului», проповедей, руководящих статьях для священников и верующих в газете «Telegraful Român», которую он возглавлял с декабря 1948 года по июнь 1967 года.

4 июня 1967 года был избран архиепископ Сибиуским и митрополит Трансильванским. 8 июня того же года состоялась его епископская хиротония, 11 июня того же года — интронизация.

1 августа 1981 года ушёл на покой по болезни и поселился в монастыре Сымбэта-де-Сус, где и скончался 1 июня 1986 года.

4 декабря 2014 года в Абруде усилиями Трансильванской ассоциацией румынской литературы и культуры румынского народа был открыт памятник митрополиту Николаю.

Публикации 
 статьи
 Renaşterei gnosticismului // Revista Teologică, an. XXIX, 1939, nr. 9, p. 362—377;
 Despre rugăciune // Revista Teologică, an. XXX, nr. 3-4, p. 92-103;
 Doctrina despre viaţă a profesorului Nicolae Paulescu // Revista Teologică, an. XXXII, 1942, nr.1 — 2, p. 56 — 85 şi nr. 3-4, p. 176—205 (şi extras, Sibiu, 1942, IV + 60 p.);
 Familia creştină // vol. Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 109—128;
 Creştinismul şi forţele sociale // vol. Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 227—246;
 Martiriu şi mistică // «Anuarul XXIII (V) al Academici teologice „Andreiane“», 1946—1947, p. 3—21,
 Hristos viaţa noastră — după Sf. Apostol Pavel // «Anuarul XXIV (VI) al Academiei teologice „Andreiane“», 1947—1948, p. 96—158,
 Problema muncii în creştinism // Studii Teologice, an. I, 1949, nr. 3—4, p. 176—204;
 Combaterea falselor revelaţii // Studii Teologice, an. II, 1950, nr. 3—6, p. 178—189,
 Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor // Studii Teologice, an. V, 1953, nr. 9—10, p. 605—625;
 Despre unele caracteristici ale moralei catolice // Studii Teologice, an. VI, 1954, nr. 5 −6, p. 269—294;
 Sfinţi în viaţa morală ortodoxă // Studii Teologice, an. VIII, 1956, nr. 1 −2, p. 3-25;
 Despre caracterele fundamentale ale moralei ortodoxe // Mitropolia Ardealului, an.II, 1957, nr.11-12, p. 834—848;
 Sfinţii loan Gură de Aur — Despre desăvârşirea creştină // «Ortodoxia», an. IX, 1957, nr. 4, p 568—585;
 Morala creştină şi morala iezuită // «Ortodoxia», an. XI, 1959, nr. 1, p. 85-115
 Asceza creştină, Consideraţii principale // Mitropolia Ardealului, an. IV, 1959, nr. 9—10, p. 707—721;
 Problema omului // Mitropoliei Moldaviei si Sucevei, an. XXXXVII, 1961, nr. 1—2, p. 23—47,
 Atitudini teologice contradictorii în problema colonialismului // Mitropoliei Moldaviei si Sucevei, an. XXXVIII, 1962, nr. 3-4, p. 179—192;
 Adevărata cale spre refacerea unităţii Bisericii lui Hristos // «Ortodoxia», an. XIV, 1962, nr. 3, p. 334—352;
 Pe calea unităţii Bisericii lui Hristos // «Ortodoxia», an. XV,1963, nr.3-4, p. 456—472;
 Morala creştină şi patriotismul // Mitropolitul Banatului, an. XIV, 1964, nr. 7-8, p. 346—356,
 Valoarea morală a sfintelor taine // Mitropoliei Moldaviei si Sucevei, an. XLI, nr. 1—3, p. 31—41;
 Personalitatea morală creştină // Mitropolia Ardealului, an. XI, 1966, nr. 1-3, p. 68—90;
 Sfânta Taină a Botezului şi viaţa morală creştină // Mitropolitul Banatului, an. XVI, 1966, nr. 4-6, p. 214—230;
 Biserica şi lumea în rapidă transformare // Mitropolitul Banatului, an. XVII, 1967, nr. 7—9, p. 422—441.
 Toate studiile de Morală publicate după 1949 au fost cuprinse // volumul: Studii de Teologie Morală Sibiu, 1969, 408 p.
 Din Iupta clerului greco-catolic pentru legea strămoşească // Studii Teologice, an. VII, 1955, nr. 9—10, p. 600—611;
 Samuil Micu Clain, teologul // Mitropolia Ardealului, an. II, 1957, nr. 1—2, p. 53—66;
 Despre teologia lui Samuil Micu Clain // Mitropolia Ardealului, an. II, 1957, nr. 5—9, p. 454—466;
 Samuil Micu Clain despre dezbinarea Bisericilor şi despre posibilitatea reunirii îor // Mitropolia Ardealului, an. III, 1959, nr. 11—12, p. 929—945;
 Simion Bărnuţiu apărător al sinodalităţilor bisericeşti // Mitropolia Ardealului, an. VI, 1959, nr. 3—4, p. 228—240;
 Continuitate şi unitate // Mitropolia Ardealului, an. XXII, 1977, nr. 1 — 3 (şi extras, 71 p.).

 книги
 Mie a vieţui este Hristos. Chemări către preoţime, Sibiu, 1941, 42 p.
 Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi, Sibiu, 1942, 106 p.
 Bucură-te Mireasă pururea Fecioară, Sibiu, 1945, 74 p.
 Lumină din lumină, Sibiu, 1947, 52 p.
 Prin zbuciumul vremii. Predici. Sibiu, 1947, 146 p.
 Când fraţii sunt împreună, Sibiu, 1956. XIV + 316 p, (revăzută şi reeditată sub titIul: Biserica Ortodoxă Română una şi aceeaşi în toate timpurile, Sibiu, 1968, 309 p);
 Samuil Micu Clain, teologul, Sibiu, 1957, 142 p.
 Iisus Hristos, viaţa noastră, Cuvântări, tâlcuiri şi îndrumări, Sibiu, 1973, 491 p.
 Co-autor al manualului Teologia Morală ortodoxă pentru lnstitutele teologice, 2 vol., Bucureşti, 1979, 479 p. + 355 p.

Примечания 

Митрополиты Трансильванские